Le terme Pays basque est utilisé pour désigner plusieurs éléments :

 Dans la sphère culturelle :
 Le Pays basque est le territoire culturel formé de la réunion des 7 provinces historiques situées au Pays basque français, dans la Communauté autonome du Pays basque et dans la Communauté forale de Navarre ; c'est le territoire le plus souvent utilisé comme domaine d'étude pour ce qui concerne la culture basque.
 Selon le contexte, l'expression « Pays basque » peut désigner le seul « Pays basque français » (ou « Pays basque nord »), c'est-à-dire la partie occidentale du département des Pyrénées-Atlantiques qui correspond grosso modo au territoire d'extension de la langue basque en France. La partie du Pays basque (au sens culturel) se trouvant en Espagne est souvent désignée comme le « Pays basque espagnol » ou « Pays basque sud ».

 Dans la sphère administrative :
 En France : 
Pays basque est un « pays » au sens de la loi dite Pasqua du , c'est-à-dire un organisme de concertation intercommunale. Il a été créé par arrêté préfectoral du ; son territoire couvre tout l'ouest du département des Pyrénées-Atlantiques. 
 Le , est créée la communauté d'agglomération du Pays Basque qui recouvre le même périmètreIl recouvre presque tout Pays basque français à l'exception de deux communes.
 En Espagne, le Pays basque (País Vasco ou Euskadi) désigne la communauté autonome d'Espagne composée des trois territoires historiques d'Alava, du Guipuscoa et de la Biscaye ;

 En basque, le Pays basque peut se dire de différentes façons :
 Euskal Herria quand il représente l'ensemble géographique du Pays basque, et par extension, son environnement socioculturel ;
 , au sens large, quand il représente l'ensemble politique basque des sept provinces basques. Ce terme est rarement utilisé.

Notes et références 

Pays basque
Expression française